На овој страници налази се списак од 100 Француских департмана поређаних по броју становника:

Види још 
 Департмани Француске
 Списак департмана Француске по густини насељености
 Списак департмана Француске по површини

Референце 

Ст